Пи́тер Ла́удон (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играл на позициях первого. В числе прочего, был участником мужской сборной Великобритании на .

В 1991—1998 — тренер национальных женских сборных Шотландии и Великобритании; в частности, был тренером женской сборной Великобритании на ; также был тренером женской сборной Шотландии, ставшей вице-чемпионами на .

Достижения 
 : золото (), серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (, , ).
 : золото (1995, 1999, 2001, 2004).
 : золото (1993), серебро (1995).
 : золото (1988).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Сестры Питера, Эдит Лаудон и Кэти Лаудон — тоже кёрлингисты; в частности, выступали за женскую сборную Шотландии на  и за женскую сборную Великобритании на .

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Тренеры по кёрлингу Шотландии